Козарника може да се отнася за:
 Козарника – пещера в Стара планина, край с. Гара Орешец, община Белоградчик
 Козарника – пещера в Стара планина, край с. Липница, община Ботевград
 Козарника – квартал на Своге